Adam Almqvist (1991-), joueur professionnel suédois de hockey sur glace ;
 Bo Almqvist (1931-2013), universitaire et folkloriste suédois ;
 Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866), écrivain, compositeur, dramaturge et poète suédois ;
 Erik Almqvist (1982-), homme politique suédois ;
 Ester Almqvist (1869-1934), peintre suédoise ;
 Kurt Almqvist (1912-2001), philosophe, écrivain et poète suédois ;
 Pelle Almqvist (1978-), chanteur suédois ;
 Reine Almqvist (1949-), joueur de football puis entraîneur suédois.

Ce nom de famille s'orthographie également Almquist, Almqvist étant la graphie moderne.
Ainsi le nom de l'écrivain Carl Jonas Love Almqvist s'orthographiait Almquist de son vivant et sa tombe porte cette graphie avec un u et non un v.
En Suède, au 26/12/2022, 3.523 habitants ont pour nom de famille Almqvist et 744 Almquist.

Notes et références